Криптогра́мма

 Криптограмма или шифротекст — шифрованное сообщение, а также процесс передачи его по каналам связи.
 Криптограмма или скрытокучница () — род растений семейства Птерисовые.